Склад збірної Німеччини на чемпіонаті Європи 2012

Докладніше...Німеччина
Німеччина 2012